Кедринский — русская фамилия. Женская форма Кедринская.

Известные носители 
 Кедринский, Александр Александрович (1917—2003) — советский архитектор-реставратор, основоположник петербургской школы реставраторов.
 Кедринский, Валерий Кириллович (род. 1938) — советский и российский математик.
 Кедринский, Василий Николаевич (1906—1978) — советский учёный, конструктор станков, лауреат Ленинской премии.